De Kondrasjin & Belov Cup 2003 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 27 september 2003 en 28 september 2003 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Lottomatica Roma, CSKA Moskou, KK Hemofarm en Efes Pilsen. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2003